Latinización puede referirse a:

 La escritura, en el alfabeto latino (romanización), de vocablos de lenguas con diferente sistema de escritura o bien ágrafas;
 Adopción de prácticas de la Cristiandad Occidental por las Iglesias de Oriente: latinización litúrgica;
 En referencia a la Antigüedad, se entiende por romanización la expansión de la cultura y lengua de Roma (ej., la romanización de Hispania);
 La adopción o imposición de un estilo o fonética del latín en los topónimos de otros países, o incluso de ciudades o regiones modernas ya conocidas en el Imperio romano;
 En literatura, la latinización es la práctica de escribir un nombre en un estilo latino o emulando a autores latinos.
 En biología, las especies se dan en latín o en griego antiguo para la nomenclatura binomial, pero siempre en alfabeto latino y con forma latina.

Latín
Escritura
Lenguas latino-faliscas